Ильичёвец:

 «Ильичёвец» — региональная газета в Мариуполе.
 «Ильичёвец» — прежнее название украинского футбольного клуба «Мариуполь» (в 2002—2017 годах).
 «Ильичёвец-2» — украинская футбольная команда из Мариуполя, выступавшая во Второй лиге Украины.
 «Ильичёвец» — прежнее название украинского ватерпольного клуба «Мариуполь».
 «Ильичёвец» — название стадиона имени Владимира Бойко в Мариуполе до 2018 года.
 «Ильичёвец» — спортивный комплекс в Мариуполе.
 «Феникс-Ильичёвец» — ныне не существующий украинский футбольный клуб из села Калинино.
  — футбольный клуб из города Комсомольское, известен также как «Горняк» и «Металлург».

См. также 
 Ильич